Маду () — французская фамилия. Известные носители:

 Маду, Жан Батист (1796—1877) — бельгийский живописец.
 Маду, Кингсли (род. 1995) — нигерийский футболист, защитник клуба «Тренчин» и молодёжной сборной Нигерии.
 Маду, Франк (род. 1987) — ивуарийский футболист.